Oita steht für:
 Oita (Gebirge), südöstlicher Ausläufer des Pindos-Gebirges, Griechenland
 Oita (Stadt), eine von Amphissos gegründete Stadt, am gleichnamigen Gebirge gelegen

Oita ist der Familienname folgender Personen:
 Yūko Oita, japanische Fußballspielerin
 Oita Kōichi (1914–1996), japanischer Fußballspieler

Ōita steht für:
 Präfektur Ōita (Ōita-ken), eine japanische Präfektur auf der Insel Kyūshū
 Ōita (Ōita-shi), die Hauptstadt dieser Präfektur
 Ōita-gun, einen bis 2005 bestehenden Landkreis dieser Präfektur, historisch der Provinz Bungo